

Anno 
 816 o 816 a.C.

Codici 
 816 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rand Observatory, nella Contea di Franklin (New York), degli USA

Matematica 
 816 – numero